Олександр Волков був чинним чемпіоном, але не зумів захистити свій титул, у чвертьфіналі програвши Даніелеві Вацеку.У фіналі Карл-Уве Стіб переміг Даніеля Вацека з рахунком 7–6(7–5), 3–6, 7–6(8–6).

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw

1995
Кубок Кремля